Шаскольский — топонимическая фамилия, распространённая среди евреев. Известные носители фамилии:

 
 Шаскольский, Игорь Павлович (1918—1995) — советский и российский историк, доктор исторических наук.
 Шаскольский, Максим Алексеевич — глава ФАС с 11 ноября 2020 г.
 Шаскольский, Павел Борисович (1882—1942) — ленинградский химик и фармацевт.
 Шаскольский, Пётр Борисович (1882—1918) — приват-доцент, деятель партии эсеров.

См. также 
 Шаскольская